Вайкуник () — гавар в исторической провинции Арцах Великой Армении и Кавказской Албании.

В раннем средневековье, в районе современного Истису, находились царские бани правителей Албании.

Примечания

См. также 
 Великая Армения
 История Армении

Литература 
 Т. Х. Акобян (1981). Историческая география Армении. Ереван, издательство «Митк» 
Карапетян С. Северный Арцах / пер. с арм. Д. Григорян, Е. Гуринова и Н. Акопова.; под ред. А. Арутюнян [и др.]. Москва : Яуза-каталог, 2018. 640 с.

Гавары Арцаха